Viva la muerte (« Vive la mort » en espagnol) était un cri de ralliement franquiste pendant la guerre d'Espagne, créé par José Millán-Astray.
 Viva la muerte est le titre d'un film de Fernando Arrabal réalisé en 1971.
 Viva la muerte est le titre d'un album du groupe Inkubus Sukkubus réalisé en 2008.

Voir aussi
 La Muerte, groupe rock belge (1983-1993)